Thalatta (griechisch ) ist:

 eine andere Namensform von Thalassa (Mythologie)
 laut Xenophon Ausruf der griechischen Söldner, als diese das Meer erblicken, siehe  (Thalatta, thalatta)
 Thalatta (Gattung), eine Gattung der Eulenfalter
 Thalatta, Segelyacht